Irtysh kan syfta på:

 Irtysjsk, ort i Kazakstan
 Irtysj, flod i Ryssland
 Irtysh Air, ett flygbolag